Ranke bezeichnet:

 Ranke, Umbildungen von Sprossachsen, Blättern oder Blattteilen
 (20012) Ranke, Asteroid des Hauptgürtels

Ranke ist der Familienname folgender Personen:

 Ermentrude Bäcker von Ranke (1892–1931), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Ernst Ranke (1814–1888), deutscher evangelischer Theologe
 Ernst August Otto Ranke (1880–1917), deutscher Psychiater
 Friedhelm von Ranke (1847–1917), deutscher Generalmajor
 Friedrich Heinrich Ranke (1798–1876), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Ranke (1882–1950), deutscher Germanist und Volkskundler
 Fynn Ranke (* 1993), deutscher Handballspieler
 Hans Ranke (* 1905), deutscher Jurist
 Hans Rudolf Ranke (1849–1887), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Ranke (1830–1909), deutscher Kinderarzt
 Heinrich Ranke (Theologe) (1798–1876), deutscher Theologe
 Hermann Ranke (1878–1953), deutscher Ägyptologe
 Johannes Ranke (1836–1916), deutscher Anthropologe

 Leopold Friedrich Ranke (1842–1918), deutscher evangelischer Theologe
 Leopold von Ranke (1795–1886), deutscher Historiker
 Marie Stein-Ranke (1873–1964), deutsche Porträtistin
 Robert von Ranke-Graves (1895–1985), britischer Schriftsteller
 Otto von Ranke (1844–1928), deutscher evangelischer Theologe   
 Otto Friedrich Ranke (1899–1959), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Uta Ranke-Heinemann (1927–2021), deutsche Theologin und Autorin
 Wilhelm Ranke (1804–1871), deutscher Kunstsammler und Schriftsteller